First Avenue – ulica w Nowym Jorku
 First Avenue – stacja metra w Nowym Jorku